Dans la mythologie grecque, ce nom est porté notamment par :
 Pandion fils d'Érichthonios, père d'Érechthée et de Philomèle et Procné, roi d'Athènes,
 Pandion fils de Cécrops, père d'Égée et de Nisos, arrière-petit-fils du précédent, également roi d'Athènes,
 Pandion fils de Phinée, injustement aveuglé par son père.
 En informatique, Pandion est également un client Jabber.
 Pandion est aussi le genre du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus).